Warsaw Cup 2021 – ósme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozgrywano od 17 do 21 listopada 2021 roku w hali Torwar II w Warszawie.

W konkurencji solistów zwyciężył Japończyk Sōta Yamamoto, zaś w konkurencji solistek Rosjanka Majia Chromych. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, zaś w parach tanecznych ich rodacy Diana Davis i Gleb Smołkin.

Terminarz

Rekordy świata

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2021
2021 w łyżwiarstwie figurowym
2021 w polskim sporcie